L'Adelaide Football Club és un club professional de futbol australià australià de la ciutat d'Adelaida que disputa l'Australian Football League.

Palmarès 
 Australian Football League: 1997, 1998
 McClelland Trophy: 2005

Entrenadors 
 Graham Cornes, 1991-94
 Robert Shaw, 1995-96
 Malcolm Blight, 1997-99
 Gary Ayres, 2000-04
 Neil Craig, 2004-present

Capitans 
 Chris McDermott, 1991-94
 Tony McGuinness, 1995-96
 Mark Bickley, 1997-2000
 Mark Ricciuto, 2001-2007
 Simon Goodwin, 2008-present

Enllaços externs 

 Web oficial
 BigFooty's fòrum

Clubs de futbol australià australians